San Silvano può indicare diversi santi della Chiesa cattolica:

 San Silvano, detto anche Sila, discepolo degli Apostoli (13 luglio)
 San Silvano martire con Biànore a Pisidia (10 luglio)
 San Silvano o Silano, martire (10 luglio)
 San Silvano di Emesa, vescovo e martire (6 febbraio)
 San Silvano di Levroux, eremita (22 settembre) 
 San Silvano vescovo di Gaza (m. 304) e 39 compagni martiri (4 maggio) 
 San Silvano di Terracina (V secolo), vescovo (10 febbraio) 
 San Silvano del Monte Athos (1866-1938), monaco (24 settembre per le Chiese Orientali)